Yocalla (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Yocalla (plaats), een plaats in deze gemeente